Улица Разве́дчиков — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Разведчиков — улица в Бодайбо.
 Улица Разведчиков — улица в Верхнем Уфалее.
 Улица Разведчиков — улица в Вознесенском.
 Улица Разведчиков — улица в Дергачах.
 Улица Разведчиков — улица в Кизеле.
 Улица Разведчиков — улица в Копейске.
 Улица Разведчиков — улица в Кременской.
 Улица Разведчиков — улица в Кропоткине.
 Улица Разведчиков — улица в Новокузнецке.
 Улица Разведчиков — улица в Перми.
 Улица Разведчиков — улица в Прокопьевске.

См. также 
 Бульвар Разведчика